— Фаррингтон, Фэррингтон, Ферингтон
 Фаррингтон, Бенджамин (1891—1974)
 Фаррингтон, Кейтлин (1989 г. р.)
 Фэррингтон, Коллин (1936—2015)